Gai Sicini (tribú 470 aC)
 Gai Sicini (tribú 449 aC)